Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil zwei (Originaltitel: Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two) ist ein angekündigter US-amerikanischer Actionfilm von Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie, der am 28. Juni 2024 in die US-amerikanischen Kinos kommen soll. Es handelt sich um den achten Teil der Mission-Impossible-Filmreihe und um die Fortsetzung zu Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins aus dem Vorjahr. Die Hauptrolle des IMF-Agenten Ethan Hunt übernimmt erneut Tom Cruise.

Produktion

Stab und Besetzung 
Im Januar 2019 wurde seitens Paramount angekündigt, dass neben Mission: Impossible 7 auch an einem achten Film innerhalb der Reihe gearbeitet werde, der im Sommer 2022 in die US-amerikanischen Kinos kommen sollte. Zuvor trafen sich Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie sowie Hauptdarsteller Tom Cruise nach dem finanziellen Erfolg von Mission: Impossible – Fallout mit Paramount-CEO Jim Gianopulos und pitchten ihm erfolgreich die Ideen für die Filme. Als Grund für die Produktion von gleich zwei Fortsetzungen wurde die Ambition von McQuarrie genannt, jeder Figur einen persönlichen Handlungsbogen zu geben, was zu viel für einen einzelnen Film gewesen wäre. Zum Zeitpunkt dieser Ankündigung lagen allerdings noch keine konkreten Drehbücher vor; im November 2021 gab der Regisseur an, dass er aktuell an einer neuen Drehbuchfassung zum Film schreibe. Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil zwei soll dabei gemeinsam mit dem Vorgängerfilm die Figur des Ethan Hunt „verabschieden“ und als Höhepunkt der gesamten Filmreihe dienen.

Zu den wiederkehrenden Darstellern zählen Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson und Vanessa Kirby in ihren Rollen als Benji Dunn, Luther Stickell, Ilsa Faust und Alanna Mitsopolis. Auch Henry Czerny wird nach seiner Rückkehr in Mission: Impossible 7 im achten Teil als Eugene Kittridge zu sehen sein. Hayley Atwell bestätigte, dass sie auch in Mission: Impossible 8 die weibliche Hauptrolle verkörpern werde. Als Gegenspieler von Ethan Hunt wurde zunächst für beide Filme Nicholas Hoult gecastet, der später allerdings aufgrund von Terminproblemen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie durch Esai Morales ersetzt wurde. Außerdem bestätigte Regisseur McQuarrie persönlich, dass Pom Klementieff, Shea Whigham, Mark Gatiss und Charles Parnell nach Mission: Impossible 7 auch in der Fortsetzung auftreten werden. Als erster Neuzugang schloss sich Holt McCallany als Verteidigungsminister Bernstein der Besetzung an. Später wurden die Verpflichtungen von Nick Offerman, Janet McTeer und Hannah Waddingham verkündet. Die Filmmusik wird zum dritten Mal von Lorne Balfe komponiert, während Eddie Hamilton zum vierten Mal als Filmeditor fungiert.

Dreharbeiten 
Im Zuge der Ankündigung von Mission: Impossible 8 wurde zunächst berichtet, dass der Film back-to-back mit Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins gedreht werden solle. Dieses Vorhaben wurde allerdings aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit im Zusammenhang stehenden Verschiebung des Kinostarts verworfen, da Cruise nach Abschluss der Dreharbeiten zu Mission: Impossible 7 zunächst seinen Film Top Gun: Maverick promoten musste. Trotzdem wurden erste Szenen bereits während der Produktion des Vorgängerfilms gedreht; nach Abschluss dieser filmte man für kurze Zeit in Südafrika. Die Hauptdreharbeiten mit Kameramann Fraser Taggert begannen schließlich im März 2022 in den Longcross Studios nahe London, wo bis Dezember des Jahres Filmaufnahmen entstanden. Anfang März 2023 wurden Flugaufnahmen auf der USS George H. W. Bush in der Adria zwischen Italien und Kroatien gedreht. Weitere Aufnahmen entstanden auf Malta, in Norwegen und im Lake District, während die Produktion für die arktische Inselgruppe Spitzbergen keine Drehgenehmigung erhielt.

Bereits Anfang 2021 nahm Hauptdarsteller Tom Cruise Flugstunden, um mit einer Boeing-Stearman Model 75 einen Stunt vollführen zu können. Im November 2021 wurde der Schauspieler in Cambridge gesichtet, wie er in rund 600 Metern Höhe aus dem Cockpit des Doppeldeckers ausstieg und sich mit einem Sicherheitsgurt abgesichert kopfüber an eine der Tragflächen hing. Ein zweiter Pilot drehte daraufhin das Flugzeug, ehe dieser einen Sturzflug und mehrere Drehungen ausführte. Die Boeing-Stearman wurde zeitgleich von einem zweiten Flugzeug begleitet, das die Kamerafahrten erproben sollte. Im August 2022 wurde besagter Stunt im britischen Nationalpark Lake District gedreht.

Daneben soll Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil zwei ebenso wie der Vorgängerfilm Szenen mit einem U-Boot enthalten.

Veröffentlichung 
Im April 2022 wurde der offizielle Originaltitel Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two verkündet.

Mission: Impossible 8 sollte ursprünglich am 5. August 2022 in die US-amerikanischen Kinos kommen. Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurde der US-Kinostart allerdings zunächst auf den 4. November 2022, später auf den 7. Juli 2023 und schließlich auf den 28. Juni 2024 verschoben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2024
US-amerikanischer Film
Actionfilm
Agentenfilm